Caius und Cajus sind männliche Vornamen, die gelegentlich als Familiennamen vorkommen.

Herkunft und Bedeutung 

Beim Namen Caius handelt es sich um eine Variante des lateinischen Namens Gaius.

Caius stellt dabei die ursprüngliche Schreibweise des Namens dar, da im lateinischen Alphabet ursprünglich das Phonem /g/ durch den Buchstaben C dargestellt wurde. Jedoch lautet die ursprüngliche Aussprache [].

Verbreitung 
Obwohl der Name im Alten Rom ein weit verbreiteter Vorname war, wird Caius heute nur noch sehr selten vergeben.

In Deutschland wurde der Name zwischen 2010 und 2021 nur etwa 100 Mal vergeben. Dabei stieg seine Popularität von 2010 auf 2011 sprunghaft an und stagniert seitdem auf ähnlichem Niveau. Damit ist der Name etwa genauso häufig wie seine Variante Cajus.

Namensträger 
Vorname
Antike
 Cajus (Bischof von Rom) († 296), von 283 bis 296 Bischof von Rom

Neuzeit
 Cajus Bekker (1924–1975; eigentlich Hans Dieter Berenbrok), deutscher Journalist und Marine-Schriftsteller
 Caius Burri (1930–2002), schweizerisch-deutscher Arzt für Unfallchirurgie, Hochschullehrer und Künstler
 Cajus Julius Caesar (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Cajus Gabriel Cibber (* um 1630; † 1700), dänischer Bildhauer und Architekt
 Caius Dobrescu (* 1966), rumänischer Fußballspieler
 Cajus zu Stolberg-Stolberg (1797–1874), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Caius Welcker (1885–1939), niederländischer Fußballspieler
Fiktive Namensträger

 Caius, der Lausbub aus dem alten Rom, Held einer Trilogie des deutschen Jugendbuchautors Henry Winterfeld

Familienname 
 John Caius (1510–1573), englischer Hofarzt

Siehe auch 
 Gonville and Caius College, viertältestes College der englischen Universität Cambridge

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Römischer Personenname
Lateinischer Personenname